Strange Tales puede hacer referencia a:

 Strange Tales, título de diversas series de historietas publicadas por Marvel Comics.
 Strange Tales, álbum no oficial de Pink Floyd.
 Strange Tales, revista británica de ciencia ficción en formato digest.
 Strange Tales, revista pulp estadounidense publicada entre 1931 y 1933 por William Clayton.